HEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heho (Birmania)